

Сезон 2001
Очковая система - с 1го по 24го (26-24-23-22-21-20-19...4-3-2)

Календарь и победители

Итоговое положение

В командном зачете победила Zakspeed, в соревновании пит-стоп команд - PoleVision Racing

См.также
V8Star

Ссылки 
 Статистика сезона от motorsport-archive.com
 Статистика сезона от driverdb.com
 Статистика квалификаций и гонок от speedsport-magazine.com

Сезоны V8Star
Германия